Espen Enger Halvorsen (ur. 10 maja 1990 w Eidsvoll) – norweski skoczek narciarski i kombinator norweski. Reprezentant klubu Eidsvold Værks Skiklub. Medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
Na arenie międzynarodowej debiutował w 2006 podczas konkursu w ramach Pucharu FIS w Örnsköldsvik. 11 grudnia 2009 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w norweskim Lillehammer, a 17 lutego 2012 zajmując w Oslo 24. miejsce zdobył swoje pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej w zawodach tej rangi. W listopadzie 2012 znalazł się w grupie krajowej na inauguracyjne konkursy Pucharu Świata w Lillehammer, jednak dwukrotnie nie przebrnął kwalifikacji.

Był rekordzistą skoczni Bavallsbakken (HS 103) w norweskim Voss. 19 marca 2011 skoczył tam 103 metry, poprawiając o 2 metry poprzedni rekord Sigmunda Hagehaugena. Dzień później o 2,5 metra pobił go jednak Tommy Lianes.

Z zespołem regionu Akershus dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Norwegii w skokach narciarskich, zwyciężając w konkursach drużynowych rozegranych za 2011 i 2013.

12 lutego 2015 w Vikersund ustanowił rekord życiowy wynoszący 216 metrów.

Latem 2015 zdecydował się na zmianę uprawianej dyscypliny ze skoków narciarskich na kombinację norweską. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS w nowej dyscyplinie zadebiutował 16 grudnia 2016 w Klingenthal, gdzie w zawodach Pucharu Kontynentalnego (Gundersen HS140/5 km) zajął 12. lokatę.

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2010  Hinterzarten – 43. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Notodden – 10 grudnia 2011 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016/2017: 67.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norwescy kombinatorzy norwescy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990